Mellnitz ist der Name von
 Mellnitz (Jessen), einem Ortsteil der Stadt Jessen (Elster) in Sachsen-Anhalt
 Mellnitz (Poseritz), einem Ortsteil der Gemeinde Poseritz in Mecklenburg-Vorpommern